Podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 została rozegrana jedna konkurencja kobiet – konkurs indywidualny.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu odbyły się 19 lutego 2015, natomiast sam konkurs odbył się 20 lutego. Konkurs indywidualny rozegrano na skoczni normalnej Lugnet w szwedzkim Falun.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas skoków narciarskich kobiet na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 był Anders Lind, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki konkursu indywidualnego na skoczni HS 100

Kwalifikacje

Konkurs

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015